Weston (Missouri)
Weston (Massachusetts)
Weston (Idaho)
Weston (Geórgia)
Weston (Wisconsin)
Weston (Ohio)
Weston (Nebraska)
Weston (Texas)
Weston (Virgínia Ocidental)
Weston (Flórida)
Weston (Oregon)
Weston Park
New Weston
York South–Weston

Desambiguações de topônimos